Drejeskive har flere betydninger:

Drejeskive (jernbane)
Drejeskiven, der anvendes ved pottemagerkunst, kaldes også et pottemagerhjul
Drejeskiven på en telefon kaldes en nummerskive